Ganda kan syfta på:

 Luganda, ett bantuspråk som även kallas Ganda

Geografi

Angola 

 Município Ganda, kommun, Benguela,

Italien 

 Ganda (kommunhuvudort), Trentino-Alto Adige, Bolzano, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar